Jane McDowell Foster Wiley (1829–1903), de echtgenote van de Amerikaanse componist Stephen Foster en inspiratie voor diens nummer Jeanie with the Light Brown Hair
 Jane Foster Zlatovski (1912–1979), een Amerikaans diplomate en vermeend spionne voor Rusland
 Jane Foster (Marvel), een fictieve superheldin uit de strips van Marvel Comics